— японский манга-журнал, ежемесячно издаваемый компанией Hakusensha. Целевая аудитория журнала — молодые девушки.

LaLa — второй сёдзё-журнал компании Hakusensha. Манга из журнала выпускается под лейблом  вместе с другой мангой из Hana to Yume. Читательская аудитория — женская на 97 %, из них 4 % читательниц моложе 13 лет, 23,4 % в возрасте 13-17, 20 % в возрасте 18-20, 13 % в возрасте 21-23, оставшиеся 29,7 % — 24 года и старше.

Тираж

Манга 
 Cipher — Минако Нарита
 Sakura no Sono — Акими Ёсида
 Demon Sacred — Нацуми Ицуки
 Eensy Weensy Monster — Масами Цуда
 Gertrude no Recipe — Нари Кусакава
 Hanasakeru Seishonen — Нацуми Ицуки
 Harukanaru Toki no Naka de — Токо Мидзуно
 Hi Izuru Tokoro no Tenshi — Рёко Ямагиси
 Jyu-Oh-Sei — Нацуми Ицуки
 Kaguyahime — Рэйко Симидзу
 «Староста-горничная» — Хиро Фудзивара
 «Он и она и их обстоятельства» — Масами Цуда
 Kiniro no Corda — Юки Курэ
 Mekakushi no Kuni — Сакура Цукуба
 MeruPuri: Märchen Prince — Мацури Хино
 Okojo-san — Аюми Уно
 «Гостевой клуб лицея Оран» — Биско Хатори
 Penguin Kakumei — Сакура Цукуба
 Ryu no Hanawazurai — Нари Кусакава
 Sennen no Yuki — Биско Хатори
 Shinigami no Ballad — Асука Идзуми
 Sakura no Sono — Акими Ёсида
 Toraware no Mi no Ue — Мацури Хино
 Tsuki no Ko — Рэйко Симидзу
 Vampire Knight — Мацури Хино
 Warau Kanoko-sama — Ририко Цудзита
 Wata no Kuni Hoshi — Юмико Осима

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Журналы сёдзё-манги